Bombay puede referirse a:

 Bombay, ciudad de la India.
 Navi Mumbai o Nueva Bombay, municipio indio.
 Bombay, antiguo estado indio.
 Gato de Bombay, raza de gato.
 Bombay, un fenotipo sanguíneo.
 Bombay, pueblo en el condado de Franklin, estado estadounidense de Nueva York.